Three Forks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Three Forks (Alabama)
 Three Forks (Arizona)
 Three Forks (Arkansas)
 Three Forks (Georgia)
 Three Forks (Kentucky)
 Three Forks (Montana)
 Three Forks (New Mexico)
 Three Forks (North Carolina)
 Three Forks (Ohio)
 Three Forks (Oregon)
 Three Forks (Tennessee)
 Three Forks (Utah)
 Three Forks (Virginia)
 Three Forks (Virginia)